Маратон у женској конкуренцији на 17. Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи одржан је 27. септембра.

Титулу светске првакиње из Лондона 2017. бранила је Роуз Челимо са Бахреина.

Земље учеснице 
Учествовало је 70 атлетичарки из 41 земље.

  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  Неутрални атлетичари (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди  
Стање 26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2019. године је пре почетка светског првенства (27. септембра 2019) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2019.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 27. септембра 2019. година са почетком у 23:59 по локалном времену.,

Пролазна времена 
Времена су после сваких 5 километара.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати маратона за жене на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном